Klinika samotnych serc – serial produkcji polskiej o biurze matrymonialnym Serenada. W każdym odcinku przedstawiane są historie ludzi skrzywdzonych przez miłość lub tych, którzy chcą się pierwszy raz z kimś związać.

Aktorzy (gościnnie) 
 Barbara Horawianka − Sabina Rowicka, właścicielka biura matrymonialnego "Serenada"
 Maciej Makowski − Janek Rowicki, bratanek Sabiny Rowickiej, brat Barbary
 Anna Guzik − Mirosława Stolarek, sekretarka w biurze matrymonialnym "Serenada"
 Marta Chodorowska − Magda Kubicz, córka Barbary i Grzegorza
 Agnieszka Krukówna − Joanna Kawecka, klientka biura matrymonialnego "Serenada"
 Małgorzata Socha − Marta, dziewczyna Janka
 Paulina Kinaszewska − Beata, klientka biura matrymonialnego "Serenada"
 Anna Samusionek − żona mężczyzny, który chciał rzucić się z dachu wieżowca
 Robert Czebotar − Dowódca Bazy Karetek Pogotowia
 Adam Bauman − Grzegorz
 Jacek Kopczyński − Policjant
 Tomasz Kozłowicz − Jacek Nowak, właściciel Kancelarii Notarialnej, w której jako sekretarka pracuje Ewa Majdan
 Izabela Dąbrowska − salowa w szpitalu
 Aleksander Bednarz − Jerzy Staruga
 Anna Ilczuk − Teresa Budek
 Jarosław Budnik − Ryszard Socha
 Marcin Sitek − Stanisław Szczepaniak
 Dominik Bąk − Mietek, policjant z Siemiatycz
 Elżbieta Karkoszka − pani Czesława, sąsiadka Haliny Gromek
 Jerzy Słonka − jubiler
 Adam Gołaszewski - wnuk

Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Filmy w reżyserii Leszka Wosiewicza
Filmy w reżyserii Macieja Dejczera
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2005